

Geografia

Austria 
 Bad Aussee – città nel distretto di Liezen (Stiria)

Repubblica Ceca 
 Aussee o Mährisch Aussee – antico nome tedesco di Úsov, città nel distretto di Šumperk (Olomouc)